Seltzer steht für:

 Seltzer Water, kohlensäurehaltiges Mineralwasser, siehe Selterswasser
 Seltzer (Pennsylvania), Stadt in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Alka-Seltzer, ein Handelsname von Acetylsalicylsäure
 Seltzer Motor Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 

Seltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Seltzer (* 1974), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 August von Seltzer (1811–1877), preußischer Verwaltungsjurist
 Charles Alden Seltzer (1875–1942), US-amerikanischer Schriftsteller und Politiker
 David Seltzer (* 1940), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Margaret Seltzer (* 1974), US-amerikanische Schriftstellerin
 Margo Seltzer, US-amerikanische Informatikerin
 Walter Seltzer (1914–2011), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:

 Hard Seltzer
 Selzer
 Sältzer